Johannes Høsflot Klæbo, född 22 oktober 1996 i Oslo, är en norsk längdskidåkare tävlande för Byåsen IL. Hans hittills största meriter är fem OS-guld i bland annat sprint, sprintstafett och i den långa stafetten vid OS 2018. Han vann även tre VM-guld i sprint, sprintstafett och den långa stafetten vid VM i nordisk skidsport 2019.

Klæbo debuterade i världscupen den 3 februari 2016 i Drammen, Norge. Sin första världscupseger vann han i sprint den 18 februari 2017 i Otepää, Estland.

Säsongen 2016/2017 vann Klæbo avslutningstouren i Québec i Kanada. Han blev den yngsta någonsin att vinna en tour i världscupen. Kläbo vann även sprintcupen denna säsong 2016/2017 och blev därmed den yngsta någonsin att vinna även sprintcupen.  

Vid JVM i nordisk skidsport 2016 vann Klæbo tre guldmedaljer.

Vid OS 2018 tog Høsflot Klæbo ett individuellt guld i sprint, ett guld i sprintstafetten tillsammans med Martin Johnsrud Sundby och ett lagguld i stafetten. Han vann även sprintcupen och den totala världscupen säsongen 2017/2018. Klæbo blev därmed den yngsta att vinna den totala världscupen.

Meriter

Världscupvinster, individuellt

Biografi
Utöver skidåkandet driver han en YouTube kanal där han laddar upp vloggar. Den 10 januari 2017 uppladdades den första vloggen och sedan dess har han släppt vloggar kontinuerligt varje vecka. Han har även ett intresse för fotboll och spelar i Astor Fotballklubb. 2019 dömdes Johannes Høsflot Klæbo till 16 dagars villkorligt fängelse efter att ha orsakat en trafikolycka. 

Han har en yngre broder, Ola Høsflot Klæbo som är född 2001. Ola redigerar YouTube filmerna och producerar musiken som spelas i vloggarna.

Referenser

Norska längdåkare
Världsmästare i längdåkning
Norska olympiska guldmedaljörer
Norska olympiska silvermedaljörer
Norska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2018
Olympiska guldmedaljörer 2022
Olympiska silvermedaljörer 2022
Olympiska bronsmedaljörer 2022
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Norge
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Norge
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2022
Idrottare från Trondheim
Födda 1996
Levande personer
Män
Norska idrottare under 2000-talet